Дубельт — фамилия.

Известные носители 
 Дубельт, Леонтий Васильевич (1792—1862) — генерал от кавалерии, начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, управляющий Третьим отделением собственной Его императорского величества канцелярии.
 Дубельт, Михаил Леонтьевич (1822—1900) — генерал-лейтенант, комендант Александропольской крепости; сын Л. В. Дубельта; был женат на дочери А. С. Пушкина Наталье (во втором браке — графиня Меренберг).
 Дубельт, Николай Леонтьевич (1819—1874) — генерал-лейтенант, флигель-адъютант, командир 2-й гвардейской кавалерийской дивизии; сын Л. В. Дубельта.
 Дубельт, Павел Петрович (1827—1904) — генерал-майор, командир 14-й пехотной дивизии; сын П. В. Дубельта.
 Дубельт, Пётр Васильевич (1794 — ?) — генерал-майор, брат Л. В. Дубельта.
 Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, графиня Меренберг (1836—1913) — дочь поэта Александра Пушкина, жена принца Николая-Вильгельма Нассауского.

См. также 
 Дубельт (дворянский род)
 Зеланд-Дубельт, Елена Александровна (Зеланд-Дуббельт, Дуббельдт; 1860 — после 1937) — русская писательница.